Президент Того (официально Президент Тоголезской Республики, ) — глава государства Того и исполнительной власти республики. Должность учреждена 25 апреля 1961 года. 

Список включает президентов республики, а также руководителей сформированных вооружёнными силами государственных органов, исполнявших президентские функции.

Выборы 
В настоящее время президент республики избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием сроком на пять лет, с неограниченным правом переизбрания.

Выборы проводятся на основании декрета, принятого правительством не менее чем за 60 и не более чем за 75 дней до истечения срока полномочий президента. Кандидатом может быть исключительно тоголезец по происхождению, которому исполнилось 35 лет на дату выставления кандидатуры, пользующийся всеми гражданскими и политическими правами, представивший должным образом заверенное тремя врачами, назначенными Конституционным судом, медицинское заключение об общем и психическом здоровье, проживающий на национальной территории не менее 12 месяцев.

Президент вступает в должность в течение пятнадцати дней после провозглашения результатов выборов.

Президентская клятва 
Перед вступлением в должность президент республики перед началом заседания Конституционного суда на торжественном слушании даёт следующую клятву :

Вакансия 
В случае вакантной должности президента республики по причине смерти, отставки или полной нетрудоспособности президентская функция временно исполняется председателем Национального собрания. Вакансия объявляется Конституционным судом, решение которого передаётся правительству, созывающему избирательный орган в течение 60 дней с момента открытия вакансии для выборов нового президента.

Обзор 
 года Французское Того, подопечная территория ООН под управлением Франции, имеющая статус «ассоциированной территории» (), по декрету французского правительства стала автономной Республикой Того (. , проведённый  года с целью подтверждении автономного статуса Того в составе Французского Союза, не был признан Генеральной ассамблеей ООН, поскольку не содержал варианта получения страной независимости. ООН сохранило свою опеку над страной, сохраняющееся конституционное единство Того с Францией поддерживалось назначаемым из Парижа верховным комиссаром Французской Республики ().  года Франция прекратила автономный статус республики и  года провела парламентские выборы, победу на которых одержал националистический  во главе с Сильванусом Олимпио, ставшим премьер-министром Того. 

 года Того прервало конституционное единство с Францией, премьер-министр С. Олимпио был объявлен главой государства (), получившего название Тоголезская Республика (). После победы на выборах, прошедших  года одновременно с , на котором была одобрена конституция, устанавливающая режим президентской республики,  года он принял президентскую присягу.

В ходе , первого в истории независимых африканских государств к югу от Сахары, произошедшего  года, президент С. Олимпио был убит (лично сержантом Этьенном Эйадема, позже ставшим главой государства). Первоначально власть перешла к Комитету восстания (), но  года военные передали её временному правительству, сформированному вернувшимся из эмиграции лидером оппозиционного  Николасом Грюницким.

На выборах, прошедших  года (вновь одновременно с , на котором было одобрено создание однопалатного Национального собрания), Н. Грюницкий победил как единый кандидат от созданной им 4-партийной коалиции, выставившей и единый список кандидатов на парламентских выборах.  года он стал вторым президентом Того.

 года после длительных переговоров начальник штаба национальной армии подполковник Э. Эйадема добился отставки Н. Грюницкого, что стало бескровным переворотом. Действие конституции было прекращено, парламент распущен. На следующий день был сформирован Комитет национального примирения () во главе с полковником Клебером Даджо (единственным среди 8 членов комитета представителем армии), призванный провести в течение 3 месяцев выборы.

По истечении  года 3-месячного срока без проведения выборов при поддержке Франции президентом был объявлен Э. Эйадема.  года он основал Объединение тоголезского народа, ставшее единственной легальной партией в стране. Конституция, одобренная на   года, законодательно закрепила однопартийную систему. Партия сохранила своё доминирование в стране и после отмены положения об однопартийности на   года.

После смерти  года Г. Эйадемы временным президентом при поддержке военных был объявлен его сын Фор Эссозимна Гнассингбе. Для придания этому законности Национальная ассамблея «задним числом» избрала его своим председателем, однако под давлением ЭКОВАС, ЕС, Африканского Союза и ООН  года он подал в отставку с этого поста, обеспечив избрание на него (с полномочиями временного президента страны) своего соратника .  года Ф. Эйадема выиграл президентские выборы, в последующем переизбирался ещё дважды. В 2012 году по инициативе президента Объединение тоголезского народа было преобразовано в Союз за республику.

Список президентов

Диаграмма пребывания в должности

См. также 
 Список премьер-министров Того

Примечания

Литература

Ссылки 
 République Togolaise
 Список президентов Того на worldstatesmen.org
 Выборы в Того на africanelections.tripod.com 

Списки:Того
Списки президентов
Президенты Того